Малая Грязнуха — название населенных пунктов в России:

 Малая Грязнуха — до 1961 г. название села Заречное в Балашовском районе Саратовской области.
 Малая Грязнуха — до 1985 г. название села Новоисетское в Каменском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Грязнуха